Homa (berg) - vulkaan in Kenia
Homa-schiereiland - schiereiland in Kenia
 Homa (vuuroffer)
 Homå - parochie in  Denemarken 
 Huma of Homa, vogel in de Perzische mythologie